Улица Братьев Гарам () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровица. Пролегает от улицы Шевченко до улицы Рахматулина. 

Примыкают улицы Вишнёвая, Сосницкая, Яблочная.

История 
Тихая улица проложена после Великой Отечественной войны и была застроена индивидуальными домами. 

Переименована, когда село Бобровица вошло в состав города Чернигова, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием. В 1974 году улица получила современное название — в честь братьев Гарам — Николая, Михаила, Виктора и Павла Александровичей — уроженцев Черниговщины, участников Великой Отечественной войны. Михаил Александрович Гарам удостоен звания Герой Советского Союза.

Застройка 
Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 155 гарАмів  БРАТІВ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова